{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (84701) - || 2002 VX112 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84702) - || 2002 VQ113 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84703) - || 2002 VX113 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84704) - || 2002 VN115 || 11 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84705) - || 2002 VK117 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84706) - || 2002 VF119 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84707) - || 2002 VJ119 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84708) - || 2002 VU119 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84709) - || 2002 VW120 || 12 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84710) - || 2002 VE121 || 12 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84711) - || 2002 VH121 || 12 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84712) - || 2002 VY121 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84713) - || 2002 VM122 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84714) - || 2002 VE123 || 13 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84715) - || 2002 VT124 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84716) - || 2002 VK127 || 12 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84717) - || 2002 VD128 || 13 november 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| (84718) - || 2002 VQ128 || 14 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84719) - || 2002 VR128 || 3 november 2002 || Palomar || C. A. Trujillo, M. E. Brown
|-
| (84720) - || 2002 WT2 || 23 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84721) - || 2002 WU2 || 23 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84722) - || 2002 WV2 || 23 november 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| (84723) - || 2002 WO3 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84724) - || 2002 WS3 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84725) - || 2002 WB4 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84726) - || 2002 WJ6 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84727) - || 2002 WL6 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84728) - || 2002 WZ7 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84729) - || 2002 WP8 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84730) - || 2002 WB10 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84731) - || 2002 WP10 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84732) - || 2002 WT10 || 25 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84733) - || 2002 WS11 || 27 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84734) - || 2002 WX11 || 27 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84735) - || 2002 WO12 || 27 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84736) - || 2002 WS12 || 27 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84737) - || 2002 WZ12 || 28 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84738) - || 2002 WG13 || 30 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84739) - || 2002 WS15 || 28 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84740) - || 2002 WW15 || 28 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84741) - || 2002 WW16 || 28 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84742) - || 2002 WF17 || 28 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84743) - || 2002 XY1 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84744) - || 2002 XX2 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84745) - || 2002 XL4 || 3 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84746) - || 2002 XR6 || 1 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84747) - || 2002 XX7 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84748) - || 2002 XQ9 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84749) - || 2002 XA10 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84750) - || 2002 XN10 || 3 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84751) - || 2002 XM11 || 3 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84752) - || 2002 XT11 || 3 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84753) - || 2002 XA16 || 3 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84754) - || 2002 XP18 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84755) - || 2002 XZ18 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84756) - || 2002 XM19 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84757) - || 2002 XN20 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84758) - || 2002 XT20 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84759) - || 2002 XR22 || 3 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84760) - || 2002 XS22 || 3 december 2002 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| (84761) - || 2002 XJ24 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84762) - || 2002 XL26 || 3 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84763) - || 2002 XS26 || 3 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84764) - || 2002 XC30 || 5 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84765) - || 2002 XE32 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84766) - || 2002 XM32 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84767) - || 2002 XL33 || 7 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84768) - || 2002 XA36 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84769) - || 2002 XW36 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84770) - || 2002 XX36 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84771) - || 2002 XQ38 || 7 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84772) - || 2002 XG42 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84773) - || 2002 XN42 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84774) - || 2002 XU51 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84775) - || 2002 XW51 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84776) - || 2002 XP56 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84777) - || 2002 XY56 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84778) - || 2002 XP59 || 10 december 2002 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| (84779) - || 2002 XQ59 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84780) - || 2002 XN60 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84781) - || 2002 XA71 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84782) - || 2002 XE73 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84783) - || 2002 XF74 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84784) - || 2002 XH74 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84785) - || 2002 XZ74 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84786) - || 2002 XF77 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84787) - || 2002 XZ78 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84788) - || 2002 XH79 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84789) - || 2002 XF83 || 13 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84790) - || 2002 XS83 || 13 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84791) - || 2002 XP86 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84792) - || 2002 XX86 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84793) - || 2002 XZ86 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84794) - || 2002 XY87 || 12 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84795) - || 2002 XO89 || 9 december 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (84796) - || 2002 XZ89 || 14 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84797) - || 2002 XL90 || 15 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84798) - || 2002 XJ92 || 4 december 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (84799) - || 2002 XX100 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84800) - || 2002 XP101 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten